The Vice Squad – film del 1931 diretto da John Cromwell
The Vice Squad – film del 1969 diretto da Danny Victorino